«Вудлэндс Веллингтон» — сингапурский футбольный клуб, выступавший в местной S-Лиге. Он был основан в 1988 году. До своего вступления в S-Лигу в 1996 году клуб носил название «Веллингтон», в том году он переехал на стадион «Вудлэндс» в одноимённом районе Сингапура, добавив его название в собственное имя.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Страница клуба на сайте S-лиги 

Футбольные клубы Сингапура